Trimble může být:

 Trimble County – okres v severní části státu Kentucky v USA

příjmení
 David Trimble (1944–2022) – britský politik
 Joan Trimble (1915–2000) – irský klavírista a skladatel